Имабари — японская профессиональная футбольная команда, базирующаяся в Имабари, Эхимэ. С 2020 года команда выступает в Джей-лиге 3.

История 
Клуб был основан в 1976 году и в 2001 году был переведен в Футбольную лигу Сикоку.

С 2009 по 2011 год они принадлежали «Эхимэ» в качестве резервной команды, «Эхимэ Симанами». После очередного отделения большая часть ФК «Имабари» была куплена бывшим тренером сборной Японии Такеси Окадой в 2014 году.

В феврале 2016 года клуб сделал ещё один шаг вперед к Джей-Лиге. В ноябре они выиграли Региональную серию промоушенов и были переведены в Японскую футбольную лигу. Во время своего дебютного сезона в ЯФЛ они открыли свой новый стадион и получили лицензию Лиги J3 на сезон 2018 года.

В 2019 году, заняв 3-е место в JFL, ФК Имабари впервые был повышен до профессионального уровня J3.

История выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль клуба 

Футбольные клубы Японии
Префектура Эхиме